Die Communauté d’agglomération Amiens Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 30. Dezember 1999 gegründet und umfasst 39 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Amiens.

Mitgliedsgemeinden

Historische Entwicklung 
 1991/92 Gründung des Syndicat Intercommunal d’Etude et de Programmation Amiénois
 1994 Gründung des District du Grand Amiens durch 18 Gemeinden
 2000 Gründung der Communauté d'agglomération durch 20 Gemeinden
 2003: Erweiterung auf 21 Gemeinden
 2004: Erweiterung auf 27 Gemeinden
 2007: Erweiterung auf 33 Gemeinden durch Integration der Communauté de communes du Sud Amiénois
 Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 schlossen sich die Gemeinden Cardonnette, Querrieu, Saint-Vaast-en-Chaussée und Vaux-en-Amiénois von der Communauté de communes du Territoire Nord Picardie, sowie die Gemeinden Ferrières und Seux von der Communauté de communes Nièvre et Somme dem hiesigen Verband an.

Quellen 

Amiens Metropole
Département Somme
Gegründet 1999